Figino – borgo nel comune di Milano
 Figino Serenza – comune della provincia di Como (Lombardia)
 Ambrogio Figino – pittore italiano
 Figino – località,  già frazione comunale dell'ex comune svizzero di Barbengo